Caroli församling kan syfta på:

 Borås Caroli församling
 Malmö Caroli församling